Synagoge Erfurt steht für:

 Große Synagoge (Erfurt)
 Kleine Synagoge (Erfurt)